Cheerleader – atleta che pratica il cheerleading
 Cheerleader – singolo di Omi del 2012
 Cheerleader – singolo di St. Vincent del 2012
 Effetto cheerleader – bias cognitivo
 Cheerleader Melissa – wrestler statunitense

Altri progetti